

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Jean-Louis Levesque de Pouilly, (1691-1751), homme de Lettres français ;
 Jean-Simon Lévêque de Pouilly (1734-1820), magistrat français ;
 Pierre Lévesque de Pouilly, (1766-1855), homme politique français ;

Homonymie
Homonymie de patronyme